Duchowni prawosławni:
 Sawwacjusz (Antonow)
 Sawwacjusz (Siergiejewicz)
 Sawwacjusz (Zagriebielny)